O Högste HErre JEsu Christ är en psalm. Den ursprungliga latinska titeln Aeterne Rex altissime.

Texter

Publicerad i
Göteborgspsalmboken under rubriken "Om Christi Himmelsfärd".

Referenser

Externa länkar

Svenska psalmer
Latinskspråkiga psalmer
Himmelsfärdspsalmer